Teorema della funzione aperta – teorema dell'analisi complessa
 Teorema della funzione aperta – teorema dell'analisi funzionale
 Teorema della funzione aperta – teorema della topologia algebrica